Bdín, de Duitse naam voor deze Tsjechische gemeente is Wacht
Wacht (heuvel), heuvel in Noord-Rijn-Westfalen
Wacht (Veldhuis & Kemper)
portier (beroep), een (vaak militaire) portier